Лос Примос има више значења:

 Лос Примос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Примос, Сан Хуан (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Примос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Примос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику